Немира Володимир, український художник (, Львів) — випускник факультету декоративно-прикладного мистецтва (1975 р.) Львівської національної академії мистецтв. Художник-графік, живописець. Член Національної Спілки Художників України. Посвідчення № 6207.

Персональні виставки:
 Національний будинок художників, м Київ, 2009 р.
 Львівська державна картинна галерея,2008 р.
 Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького.2011 р.
 Державний музей Лесі Українки. м. Ялта 2010 р. Національний музей «БОЙКІВЩИНА» м. Самбір 2012 р.
 КУНФ Канада, м. Торонто,2008 р.
 Виставки в посольстві України в США, м. Вашингтон 1996р, 2009 р.

Участь у 3 Міжнародних Осінніх Салонах «Високий Замок» 2010-«Молитва»,86х86,п.,акрил.2012-«Аркан», п.,акрил.2013-«І день іде, і ніч іде…» 165х125п, акр. Весняний салон. Львів 2014. " Бокораш"Участь у благодійному аукціоні «заради життя» на допомогу воїнам в зоні АТО, постраждалим та сім"ям загиблих. Лот «Бокораш»-37500гр.
 виставка живопису «Всесвіт» 2014 р. у приміщенні театру ім. Марії Заньковецької .      Мистецька галерея Гері Боумена  2015. Спільна виставка  Володимир Немира, Катерина Немира" 40 літ опісля".  Музей Книги Друкарства . Київ. Спільна виставка Володимир Немира Катерина Немира. 2015 . У Галереї мистецтв ЧНУ ім.Петра Могили Спільна виставка Володимир Немира Катерина Немира. " Чуття образу" Проект " Схід -Захід Єднання" 2016.  Картинна галерея ім. А.С. Гваздинського. Нова Каховка    Спільна виставка Володимир Немира Катерина Немира   Проект "Схід- Захід єднання"2016. Виставковий зал.Енергодар Спільна виставка Володимир Немира Катерина Немира. Проект " Схід - Захід Єднання 2017. Бердянський Художній Музей ім. І. І.Бродського 2017 Спільна виставка Немир. Квітень 2017 в художньому музеї ім. А. І. Куїнджі. Мариупіль. " Чуття образу". Неологізми від Володимира Немири" музей Олени Кульчицької. Львів. 2017 травень.  Спільна виставка Немир " Чуття образу" Липень 2017 Запоріжжя Картинна галерея Спільна виставка Немир в галереї "Єлисаветград" в Кропивницькому. вересень 2017. Центральний будинок художника "Неологізми від В Немири  з 30 березня по 9 квітня 2018р. З 19 червня 2018 Волинський краєзнавчий музей " Неологізми від В Немири" Персональна виставка "Семіотика барв" 17 січня 2020 Львів Палац Гната Хоткевича. 12 лютого 2020 Київ Галерея мистецтв Деснянського району  9 березня 2020 Пирятинський культурно- громадський центр персональна виставка "Семіотика барв" 30 серпня 2022 Львівський Палац Мистецтв   Персональна виставка  " Суголосне ".Художня виставка Володимира Немири “Абстракція симфори” 4жовтня-25 жовтня 2022 Бібліотека ім. Лесі Українки Київ.

Праці знаходяться в численних музейних та приватних колекціях в УкраЇні та закордоном. Opus Gallery Клівланд США 1996,Виставка "

Українські художники